Weltmeister im Vierer-Kunstradfahren der Frauen

Hallenradsport
!4er-Kunstradfahren der Frauen
Kunstradfahren, Weltmeister, Vierer, Frauen
Vierer-Kunstradfahren der Frauen